|-
|(35001)||1978 VN4|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,193|| align=right|2,13|| align=right|3,766||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35002)||1978 VY8|| align=right|12,9|| align=right|3,060|| align=right|0,044|| align=right|10,23|| align=right|5,353||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35003)||1979 MT1|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,181|| align=right|4,63|| align=right|3,489||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35004)||1979 MC3|| align=right|15,7|| align=right|2,529|| align=right|0,121|| align=right|2,12|| align=right|4,022||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35005)||1979 MY3|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,168|| align=right|6,56|| align=right|4,097||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35006)||1979 ON8|| align=right|13,9|| align=right|2,642|| align=right|0,188|| align=right|10,64|| align=right|4,294||MBA||24. julij 1979||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35007)||1979 OD11|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,135|| align=right|15,99|| align=right|4,220||MBA||24. julij 1979||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35008)||1980 FZ2|| align=right|13,9|| align=right|3,143|| align=right|0,144|| align=right|16,11|| align=right|5,571||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(35009)||1980 US1|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,213|| align=right|4,42|| align=right|3,507||MBA||31. oktober 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(35010)||1981 DV1|| align=right|14,9|| align=right|3,105|| align=right|0,051|| align=right|10,41|| align=right|5,470||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35011)||1981 DU2|| align=right|15,5|| align=right|2,652|| align=right|0,212|| align=right|11,88|| align=right|4,317||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35012)||1981 EU2|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,090|| align=right|11,16|| align=right|5,371||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35013)||1981 EL3|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,082|| align=right|8,06|| align=right|4,547||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35014)||1981 EX5|| align=right|14,6|| align=right|3,067|| align=right|0,096|| align=right|10,04|| align=right|5,370||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35015)||1981 EO6|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,172|| align=right|7,81|| align=right|4,253||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35016)||1981 EC7|| align=right|13,6|| align=right|3,951|| align=right|0,117|| align=right|7,84|| align=right|7,853||HLD||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35017)||1981 EG7|| align=right|15,8|| align=right|2,339|| align=right|0,057|| align=right|6,11|| align=right|3,577||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35018)||1981 EX9|| align=right|13,8|| align=right|3,115|| align=right|0,075|| align=right|8,55|| align=right|5,497||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35019)||1981 EH10|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,125|| align=right|5,96|| align=right|3,555||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35020)||1981 EJ12|| align=right|14,5|| align=right|3,068|| align=right|0,119|| align=right|4,02|| align=right|5,373||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35021)||1981 ER12|| align=right|14,7|| align=right|3,094|| align=right|0,088|| align=right|11,17|| align=right|5,441||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35022)||1981 EK13|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,110|| align=right|5,82|| align=right|3,578||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35023)||1981 EO14|| align=right|14,7|| align=right|2,628|| align=right|0,169|| align=right|14,23|| align=right|4,260||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35024)||1981 EV14|| align=right|15,2|| align=right|3,100|| align=right|0,123|| align=right|4,64|| align=right|5,458||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35025)||1981 EA15|| align=right|14,4|| align=right|3,117|| align=right|0,036|| align=right|9,92|| align=right|5,501||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35026)||1981 EM16|| align=right|14,1|| align=right|3,075|| align=right|0,033|| align=right|9,90|| align=right|5,392||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35027)||1981 ET18|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,171|| align=right|4,04|| align=right|4,232||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35028)||1981 ET21|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,213|| align=right|4,98|| align=right|4,241||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35029)||1981 EM22|| align=right|16,8|| align=right|2,326|| align=right|0,160|| align=right|2,02|| align=right|3,547||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35030)||1981 EW22|| align=right|15,7|| align=right|3,067|| align=right|0,275|| align=right|3,05|| align=right|5,371||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35031)||1981 EE23|| align=right|15,8|| align=right|2,646|| align=right|0,165|| align=right|2,83|| align=right|4,305||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35032)||1981 EL26|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,171|| align=right|8,59|| align=right|3,541||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35033)||1981 EA27|| align=right|15,3|| align=right|3,077|| align=right|0,212|| align=right|1,68|| align=right|5,398||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35034)||1981 EF27|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,114|| align=right|3,98|| align=right|4,232||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35035)||1981 ER29|| align=right|14,3|| align=right|2,615|| align=right|0,135|| align=right|13,29|| align=right|4,228||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35036)||1981 EC30|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,016|| align=right|18,58|| align=right|5,368||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35037)||1981 EC32|| align=right|15,3|| align=right|3,060|| align=right|0,036|| align=right|8,37|| align=right|5,352||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35038)||1981 EL32|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,071|| align=right|13,07|| align=right|4,230||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35039)||1981 EE33|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,126|| align=right|12,86|| align=right|4,265||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35040)||1981 EV33|| align=right|14,5|| align=right|2,634|| align=right|0,059|| align=right|21,95|| align=right|4,275||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35041)||1981 ER34|| align=right|14,3|| align=right|3,164|| align=right|0,035|| align=right|8,11|| align=right|5,627||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35042)||1981 EO36|| align=right|15,8|| align=right|2,435|| align=right|0,219|| align=right|8,22|| align=right|3,798||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35043)||1981 EH38|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,160|| align=right|4,21|| align=right|3,569||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35044)||1981 ET40|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,031|| align=right|2,95|| align=right|4,281||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35045)||1981 EB42|| align=right|15,1|| align=right|3,118|| align=right|0,110|| align=right|4,66|| align=right|5,505||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35046)||1981 EL43|| align=right|15,7|| align=right|2,700|| align=right|0,074|| align=right|1,20|| align=right|4,436||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35047)||1981 EF44|| align=right|15,3|| align=right|3,088|| align=right|0,136|| align=right|4,31|| align=right|5,425||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35048)||1981 EF45|| align=right|14,9|| align=right|3,061|| align=right|0,148|| align=right|2,07|| align=right|5,354||MBA||15. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35049)||1981 EE46|| align=right|14,8|| align=right|3,064|| align=right|0,153|| align=right|4,79|| align=right|5,362||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35050)||1981 EA47|| align=right|15,0|| align=right|2,327|| align=right|0,146|| align=right|6,06|| align=right|3,550||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35051)||1981 ED47|| align=right|16,9|| align=right|2,320|| align=right|0,168|| align=right|2,05|| align=right|3,533||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35052)||1982 JY1|| align=right|14,6|| align=right|3,032|| align=right|0,073|| align=right|6,04|| align=right|5,279||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|(35053)||1982 UA11|| align=right|15,2|| align=right|2,382|| align=right|0,201|| align=right|1,93|| align=right|3,676||MBA||25. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(35054)||1983 WK|| align=right|13,5|| align=right|2,693|| align=right|0,287|| align=right|13,44|| align=right|4,418||MBA||28. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(35055)||1984 RB|| align=right|14,7|| align=right|1,942|| align=right|0,097|| align=right|23,36|| align=right|2,705||MBA||2. september 1984||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|35056 Cullers||1984 ST|| align=right|14,7|| align=right|2,447|| align=right|0,320|| align=right|23,54|| align=right|3,826||MBA||28. september 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(35057)||1984 SP4|| align=right|15,0|| align=right|2,530|| align=right|0,253|| align=right|5,09|| align=right|4,024||MBA||23. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35058)||1985 RP4|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,248|| align=right|3,76|| align=right|3,759||MBA||12. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35059)||1986 QM1|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,224|| align=right|2,09|| align=right|3,484||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35060)||1986 QG3|| align=right|13,8|| align=right|2,745|| align=right|0,151|| align=right|5,13|| align=right|4,548||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35061)||1986 QL3|| align=right|15,8|| align=right|2,727|| align=right|0,341|| align=right|5,66|| align=right|4,503||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35062)||1988 EP|| align=right|14,3|| align=right|2,368|| align=right|0,242|| align=right|10,54|| align=right|3,643||MBA||12. marec 1988||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu
|-
|(35063)||1988 FD|| align=right|13,2|| align=right|2,312|| align=right|0,176|| align=right|22,94|| align=right|3,514||MBA||16. marec 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35064)||1988 RE10|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,235|| align=right|2,93|| align=right|4,055||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(35065)||1988 SU1|| align=right|13,5|| align=right|2,996|| align=right|0,038|| align=right|11,52|| align=right|5,186||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(35066)||1988 SV1|| align=right|13,8|| align=right|2,645|| align=right|0,052|| align=right|10,44|| align=right|4,300||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(35067)||1989 LL|| align=right|14,7|| align=right|2,221|| align=right|0,116|| align=right|6,63|| align=right|3,308||MBA||4. junij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(35068)||1989 SF4|| align=right|13,0|| align=right|3,011|| align=right|0,057|| align=right|10,74|| align=right|5,223||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35069)||1989 SH4|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,161|| align=right|4,37|| align=right|3,675||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35070)||1989 TE3|| align=right|15,0|| align=right|3,048|| align=right|0,164|| align=right|3,53|| align=right|5,320||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35071)||1989 TE5|| align=right|15,1|| align=right|2,366|| align=right|0,068|| align=right|4,21|| align=right|3,638||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35072)||1989 TX6|| align=right|16,2|| align=right|2,432|| align=right|0,223|| align=right|3,74|| align=right|3,792||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35073)||1989 TG16|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,208|| align=right|0,91|| align=right|3,661||MBA||4. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35074)||1989 UF1|| align=right|14,8|| align=right|2,412|| align=right|0,217|| align=right|1,79|| align=right|3,744||MBA||25. oktober 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(35075)||1989 XW1|| align=right|13,3|| align=right|3,040|| align=right|0,109|| align=right|9,90|| align=right|5,299||MBA||2. december 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35076)||1990 BA1|| align=right|13,7|| align=right|2,654|| align=right|0,035|| align=right|12,50|| align=right|4,322||MBA||21. januar 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(35077)||1990 OT2|| align=right|14,3|| align=right|2,245|| align=right|0,186|| align=right|5,32|| align=right|3,364||MBA||30. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(35078)||1990 QB7|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,227|| align=right|3,32|| align=right|3,315||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35079)||1990 QR7|| align=right|16,3|| align=right|2,243|| align=right|0,178|| align=right|2,09|| align=right|3,359||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35080)||1990 QH8|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,248|| align=right|1,61|| align=right|3,399||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35081)||1990 QT8|| align=right|15,6|| align=right|2,164|| align=right|0,163|| align=right|4,11|| align=right|3,182||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35082)||1990 RJ3|| align=right|15,1|| align=right|2,239|| align=right|0,080|| align=right|6,29|| align=right|3,350||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(35083)||1990 SP6|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,195|| align=right|6,10|| align=right|3,412||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35084)||1990 SP9|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,130|| align=right|6,06|| align=right|3,433||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35085)||1990 SL11|| align=right|14,2|| align=right|2,222|| align=right|0,179|| align=right|4,19|| align=right|3,312||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(35086)||1990 TW8|| align=right|14,7|| align=right|2,278|| align=right|0,190|| align=right|5,90|| align=right|3,437||MBA||14. oktober 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(35087)||1990 UE5|| align=right|15,3|| align=right|1,933|| align=right|0,088|| align=right|21,24|| align=right|2,687||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35088)||1990 VU4|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,139|| align=right|5,67|| align=right|3,486||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35089)||1990 WH1|| align=right|14,9|| align=right|2,248|| align=right|0,140|| align=right|5,70|| align=right|3,370||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35090)||1990 WR1|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,159|| align=right|6,21|| align=right|3,451||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35091)||1990 WC2|| align=right|14,6|| align=right|2,983|| align=right|0,081|| align=right|10,68|| align=right|5,152||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35092)||1990 WK6|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,148|| align=right|7,11|| align=right|3,588||MBA||21. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35093)||1991 EH1|| align=right|13,5|| align=right|3,163|| align=right|0,113|| align=right|6,33|| align=right|5,625||MBA||14. marec 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(35094)||1991 GW2|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,112|| align=right|1,88|| align=right|5,727||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35095)||1991 GY3|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,125|| align=right|2,83|| align=right|3,705||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35096)||1991 GV4|| align=right|15,0|| align=right|2,450|| align=right|0,168|| align=right|2,70|| align=right|3,834||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35097)||1991 GS5|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,154|| align=right|5,87|| align=right|4,042||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35098)||1991 GB7|| align=right|13,8|| align=right|3,197|| align=right|0,100|| align=right|7,90|| align=right|5,717||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35099)||1991 GY7|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,145|| align=right|1,75|| align=right|3,738||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35100)||1991 NK|| align=right|14,7|| align=right|2,666|| align=right|0,247|| align=right|13,09|| align=right|4,351||MBA||8. julij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(35101)||1991 PL16|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,182|| align=right|12,25|| align=right|4,168||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(35102)||1991 RT|| align=right|14,0|| align=right|2,593|| align=right|0,246|| align=right|16,07|| align=right|4,174||MBA||4. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(35103)||1991 RZ14|| align=right|13,0|| align=right|2,907|| align=right|0,066|| align=right|1,50|| align=right|4,956||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(35104)||1991 RP17|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,269|| align=right|12,03|| align=right|4,127||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(35105)||1991 RP23|| align=right|14,1|| align=right|2,592|| align=right|0,093|| align=right|15,01|| align=right|4,173||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(35106)||1991 TE11|| align=right|15,8|| align=right|2,768|| align=right|0,134|| align=right|2,72|| align=right|4,605||MBA||11. oktober 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35107)||1991 VH|| align=right|16,9|| align=right|1,137|| align=right|0,144|| align=right|13,92|| align=right|1,212||APL PHA BIN||9. november 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(35108)||1991 VZ7|| align=right|14,9|| align=right|2,800|| align=right|0,166|| align=right|8,37|| align=right|4,686||MBA||3. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35109)||1991 XM|| align=right|12,8|| align=right|2,752|| align=right|0,153|| align=right|14,28|| align=right|4,566||MBA||4. december 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35110)||1992 BJ2|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,093|| align=right|4,61|| align=right|3,460||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35111)||1992 BH4|| align=right|16,4|| align=right|2,201|| align=right|0,148|| align=right|2,41|| align=right|3,266||MBA||29. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35112)||1992 BT5|| align=right|16,1|| align=right|2,201|| align=right|0,071|| align=right|3,69|| align=right|3,265||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35113)||1992 CR2|| align=right|14,7|| align=right|2,192|| align=right|0,107|| align=right|4,08|| align=right|3,244||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35114)||1992 DC7|| align=right|14,7|| align=right|2,896|| align=right|0,073|| align=right|3,16|| align=right|4,927||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35115)||1992 DN8|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,048|| align=right|9,03|| align=right|5,447||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35116)||1992 DV8|| align=right|14,4|| align=right|2,212|| align=right|0,143|| align=right|5,96|| align=right|3,290||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35117)||1992 DN9|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,154|| align=right|4,83|| align=right|3,502||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35118)||1992 EV5|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,086|| align=right|6,86|| align=right|3,485||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35119)||1992 EY6|| align=right|13,8|| align=right|3,174|| align=right|0,042|| align=right|15,03|| align=right|5,654||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35120)||1992 EN7|| align=right|14,6|| align=right|2,292|| align=right|0,205|| align=right|6,31|| align=right|3,469||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35121)||1992 EP8|| align=right|14,9|| align=right|2,205|| align=right|0,114|| align=right|4,03|| align=right|3,273||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35122)||1992 ET15|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,176|| align=right|1,96|| align=right|3,386||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35123)||1992 EB17|| align=right|15,5|| align=right|2,297|| align=right|0,169|| align=right|3,98|| align=right|3,482||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35124)||1992 EU21|| align=right|13,6|| align=right|3,147|| align=right|0,022|| align=right|13,26|| align=right|5,582||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35125)||1992 ED22|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,115|| align=right|5,44|| align=right|3,498||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35126)||1992 EM25|| align=right|15,5|| align=right|2,695|| align=right|0,021|| align=right|3,93|| align=right|4,424||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35127)||1992 EQ26|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,077|| align=right|3,22|| align=right|3,440||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35128)||1992 EG27|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,188|| align=right|6,23|| align=right|3,394||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35129)||1992 EZ29|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,031|| align=right|1,16|| align=right|3,505||MBA||3. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35130)||1992 LQ|| align=right|13,0|| align=right|2,994|| align=right|0,076|| align=right|11,49|| align=right|5,180||MBA||3. junij 1992||Observatorij Palomar||G. J. Leonard
|-
|(35131)||1992 PE2|| align=right|14,0|| align=right|2,592|| align=right|0,229|| align=right|12,52|| align=right|4,173||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(35132)||1992 PY3|| align=right|14,9|| align=right|2,541|| align=right|0,303|| align=right|4,87|| align=right|4,051||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(35133)||1992 QX|| align=right|14,9|| align=right|2,569|| align=right|0,240|| align=right|10,52|| align=right|4,118||MBA||29. avgust 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(35134)||1992 RE|| align=right|14,9|| align=right|1,961|| align=right|0,105|| align=right|24,35|| align=right|2,747||MBA||4. september 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(35135)||1992 RO1|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,259|| align=right|12,80|| align=right|3,730||MBA||1. september 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(35136)||1992 RU1|| align=right|14,7|| align=right|2,483|| align=right|0,101|| align=right|4,29|| align=right|3,911||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35137)||1992 RT4|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,159|| align=right|3,19|| align=right|3,719||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35138)||1992 RV5|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,172|| align=right|3,51|| align=right|3,818||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35139)||1992 RP7|| align=right|15,7|| align=right|2,563|| align=right|0,214|| align=right|3,77|| align=right|4,103||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35140)||1992 RQ7|| align=right|15,3|| align=right|2,514|| align=right|0,120|| align=right|3,14|| align=right|3,985||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35141)||1992 SH1|| align=right|13,9|| align=right|2,549|| align=right|0,287|| align=right|7,39|| align=right|4,069||MBA||23. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35142)||1992 ST7|| align=right|15,9|| align=right|2,421|| align=right|0,155|| align=right|2,41|| align=right|3,767||MBA||26. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35143)||1992 UF1|| align=right|14,0|| align=right|2,417|| align=right|0,220|| align=right|8,09|| align=right|3,757||MBA||19. oktober 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(35144)||1992 YE1|| align=right|13,9|| align=right|2,590|| align=right|0,145|| align=right|5,13|| align=right|4,166||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(35145)||1993 AM|| align=right|14,3|| align=right|2,686|| align=right|0,131|| align=right|10,80|| align=right|4,401||MBA||13. januar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35146)||1993 FC9|| align=right|15,2|| align=right|2,879|| align=right|0,055|| align=right|3,51|| align=right|4,883||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35147)||1993 FD9|| align=right|14,8|| align=right|2,743|| align=right|0,289|| align=right|23,89|| align=right|4,542||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35148)||1993 FX15|| align=right|12,9|| align=right|3,150|| align=right|0,125|| align=right|7,10|| align=right|5,591||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35149)||1993 FG33|| align=right|14,9|| align=right|2,854|| align=right|0,033|| align=right|2,94|| align=right|4,820||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35150)||1993 FR41|| align=right|14,7|| align=right|3,008|| align=right|0,161|| align=right|1,10|| align=right|5,216||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35151)||1993 FQ50|| align=right|15,8|| align=right|2,129|| align=right|0,178|| align=right|2,26|| align=right|3,105||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35152)||1993 FG51|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,174|| align=right|4,85|| align=right|5,383||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35153)||1993 FU52|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,094|| align=right|4,84|| align=right|4,586||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35154)||1993 FF53|| align=right|15,0|| align=right|2,894|| align=right|0,106|| align=right|3,38|| align=right|4,921||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35155)||1993 FU58|| align=right|14,8|| align=right|3,053|| align=right|0,035|| align=right|3,65|| align=right|5,334||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35156)||1993 FH59|| align=right|15,5|| align=right|3,158|| align=right|0,182|| align=right|1,71|| align=right|5,611||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35157)||1993 FQ73|| align=right|15,6|| align=right|2,905|| align=right|0,034|| align=right|0,93|| align=right|4,951||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35158)||1993 FL82|| align=right|15,1|| align=right|2,881|| align=right|0,083|| align=right|4,53|| align=right|4,890||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35159)||1993 LH1|| align=right|14,1|| align=right|2,599|| align=right|0,110|| align=right|14,45|| align=right|4,189||MBA||13. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(35160)||1993 NY|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,129|| align=right|1,38|| align=right|3,520||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35161)||1993 OW|| align=right|14,5|| align=right|2,339|| align=right|0,286|| align=right|23,15|| align=right|3,576||MBA||16. julij 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(35162)||1993 OE2|| align=right|15,7|| align=right|2,246|| align=right|0,168|| align=right|3,69|| align=right|3,364||MBA||20. julij 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(35163)||1993 OD5|| align=right|16,2|| align=right|2,256|| align=right|0,156|| align=right|1,10|| align=right|3,388||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35164)||1993 PZ8|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,102|| align=right|4,37|| align=right|3,605||MBA||14. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(35165)||1993 QF1|| align=right|12,9|| align=right|3,154|| align=right|0,018|| align=right|21,13|| align=right|5,602||MBA||16. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(35166)||1993 QD8|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,081|| align=right|5,15|| align=right|3,343||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35167)||1993 RX13|| align=right|14,2|| align=right|3,199|| align=right|0,095|| align=right|1,12|| align=right|5,722||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(35168)||1993 RS14|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,215|| align=right|1,80|| align=right|3,524||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35169)||1993 SP2|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,194|| align=right|3,13|| align=right|3,710||MBA||19. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35170)||1993 TM|| align=right|14,5|| align=right|2,356|| align=right|0,122|| align=right|7,15|| align=right|3,616||MBA||8. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35171)||1993 TF1|| align=right|14,1|| align=right|2,345|| align=right|0,143|| align=right|5,48|| align=right|3,591||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35172)||1993 TA3|| align=right|14,9|| align=right|2,306|| align=right|0,158|| align=right|3,98|| align=right|3,502||MBA||11. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35173)||1993 TP9|| align=right|15,0|| align=right|2,290|| align=right|0,179|| align=right|5,40|| align=right|3,464||MBA||12. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35174)||1993 TV13|| align=right|15,2|| align=right|2,363|| align=right|0,194|| align=right|2,37|| align=right|3,631||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35175)||1993 TJ21|| align=right|12,7|| align=right|3,106|| align=right|0,141|| align=right|17,84|| align=right|5,474||MBA||10. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(35176)||1993 TK21|| align=right|14,9|| align=right|2,359|| align=right|0,110|| align=right|7,72|| align=right|3,623||MBA||10. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(35177)||1993 TP22|| align=right|14,2|| align=right|3,214|| align=right|0,170|| align=right|2,60|| align=right|5,762||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35178)||1993 TQ27|| align=right|13,6|| align=right|3,199|| align=right|0,073|| align=right|7,39|| align=right|5,721||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35179)||1993 TK28|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,230|| align=right|3,25|| align=right|3,608||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35180)||1993 TC38|| align=right|14,9|| align=right|2,326|| align=right|0,145|| align=right|4,92|| align=right|3,548||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35181)||1993 TO38|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,190|| align=right|5,33|| align=right|3,707||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35182)||1993 US1|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,167|| align=right|4,48|| align=right|3,404||MBA||20. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35183)||1993 UY2|| align=right|12,7|| align=right|3,167|| align=right|0,179|| align=right|23,65|| align=right|5,635||MBA||20. oktober 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(35184)||1993 UW3|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,158|| align=right|6,86|| align=right|3,505||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35185)||1993 VS|| align=right|14,5|| align=right|2,536|| align=right|0,176|| align=right|1,52|| align=right|4,038||MBA||14. november 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35186)||1993 VV1|| align=right|15,1|| align=right|2,393|| align=right|0,170|| align=right|2,00|| align=right|3,701||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35187)||1993 VW1|| align=right|13,9|| align=right|2,457|| align=right|0,214|| align=right|7,70|| align=right|3,852||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35188)||1993 VP3|| align=right|13,9|| align=right|2,585|| align=right|0,192|| align=right|3,73|| align=right|4,155||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35189)||1994 AE|| align=right|14,9|| align=right|2,448|| align=right|0,192|| align=right|5,36|| align=right|3,829||MBA||2. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35190)||1994 AW|| align=right|13,9|| align=right|2,609|| align=right|0,139|| align=right|1,26|| align=right|4,213||MBA||4. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35191)||1994 CE3|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,126|| align=right|10,98|| align=right|4,072||MBA||10. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35192)||1994 CG6|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,191|| align=right|15,48|| align=right|4,143||MBA||12. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35193)||1994 CG14|| align=right|14,3|| align=right|2,442|| align=right|0,092|| align=right|6,86|| align=right|3,816||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35194)||1994 ET3|| align=right|14,5|| align=right|1,943|| align=right|0,101|| align=right|23,93|| align=right|2,707||MBA||10. marec 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(35195)||1994 JD4|| align=right|15,8|| align=right|2,783|| align=right|0,061|| align=right|1,82|| align=right|4,642||MBA||3. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35196)||1994 JC8|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,083|| align=right|5,13|| align=right|4,693||MBA||11. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|35197 Longmire||1994 LH|| align=right|15,2|| align=right|2,667|| align=right|0,203|| align=right|11,48|| align=right|4,355||MBA||7. junij 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(35198)||1994 PM1|| align=right|15,2|| align=right|1,947|| align=right|0,061|| align=right|24,77|| align=right|2,716||MBA||9. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(35199)||1994 PE3|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,152|| align=right|12,41|| align=right|4,630||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35200)||1994 PX4|| align=right|14,5|| align=right|2,981|| align=right|0,115|| align=right|14,61|| align=right|5,147||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35201)||1994 PW6|| align=right|14,9|| align=right|3,081|| align=right|0,178|| align=right|0,46|| align=right|5,406||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35202)||1994 PH8|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,170|| align=right|0,10|| align=right|5,377||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35203)||1994 PF15|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,076|| align=right|9,54|| align=right|5,134||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35204)||1994 PV15|| align=right|14,0|| align=right|2,919|| align=right|0,063|| align=right|6,27|| align=right|4,987||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35205)||1994 PS17|| align=right|15,2|| align=right|3,061|| align=right|0,122|| align=right|2,29|| align=right|5,354||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35206)||1994 PO27|| align=right|14,8|| align=right|2,923|| align=right|0,104|| align=right|2,95|| align=right|4,997||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35207)||1994 PN36|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,066|| align=right|10,21|| align=right|5,364||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35208)||1994 PB38|| align=right|14,5|| align=right|2,971|| align=right|0,106|| align=right|9,60|| align=right|5,120||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35209)||1994 PJ38|| align=right|15,0|| align=right|2,977|| align=right|0,070|| align=right|8,37|| align=right|5,136||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35210)||1994 PR39|| align=right|15,8|| align=right|2,196|| align=right|0,209|| align=right|3,50|| align=right|3,254||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35211)||1994 RR2|| align=right|15,8|| align=right|3,002|| align=right|0,016|| align=right|3,15|| align=right|5,201||MBA||2. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35212)||1994 RP18|| align=right|14,3|| align=right|2,951|| align=right|0,078|| align=right|1,66|| align=right|5,070||MBA||3. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35213)||1994 RF25|| align=right|14,6|| align=right|3,214|| align=right|0,030|| align=right|14,48|| align=right|5,761||MBA||12. september 1994||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35214)||1994 SC5|| align=right|15,5|| align=right|3,127|| align=right|0,106|| align=right|1,37|| align=right|5,528||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35215)||1994 SH9|| align=right|14,0|| align=right|2,933|| align=right|0,053|| align=right|2,32|| align=right|5,021||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35216)||1994 UH3|| align=right|14,5|| align=right|3,223|| align=right|0,164|| align=right|1,51|| align=right|5,787||MBA||26. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35217)||1994 VK1|| align=right|14,9|| align=right|2,226|| align=right|0,124|| align=right|3,84|| align=right|3,320||MBA||4. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35218)||1994 WU2|| align=right|14,9|| align=right|2,196|| align=right|0,206|| align=right|4,98|| align=right|3,254||MBA||30. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35219)||1994 WY2|| align=right|14,3|| align=right|2,157|| align=right|0,107|| align=right|4,51|| align=right|3,167||MBA||30. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35220)||1994 WU7|| align=right|13,9|| align=right|3,207|| align=right|0,102|| align=right|7,00|| align=right|5,744||MBA||28. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35221)||1994 XK1|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,149|| align=right|2,24|| align=right|3,692||MBA||7. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35222)||1994 XD6|| align=right|14,6|| align=right|2,307|| align=right|0,059|| align=right|7,20|| align=right|3,503||MBA||4. december 1994||Cima Ekar||Cima Ekar
|-
|(35223)||1995 BR|| align=right|15,4|| align=right|2,289|| align=right|0,072|| align=right|10,61|| align=right|3,462||MBA||23. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35224)||1995 BN1|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,125|| align=right|2,40|| align=right|3,497||MBA||25. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35225)||1995 DX8|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,195|| align=right|2,10|| align=right|3,668||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35226)||1995 FT4|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,195|| align=right|2,78|| align=right|3,761||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35227)||1995 FR5|| align=right|15,6|| align=right|2,464|| align=right|0,207|| align=right|2,80|| align=right|3,867||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35228)||1995 FB14|| align=right|15,8|| align=right|2,557|| align=right|0,205|| align=right|0,69|| align=right|4,089||MBA||27. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|35229 Benckert||1995 FY20|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,083|| align=right|7,03|| align=right|3,509||MBA||24. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(35230)||1995 GW|| align=right|13,8|| align=right|2,312|| align=right|0,136|| align=right|8,42|| align=right|3,515||MBA||7. april 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35231)||1995 GH7|| align=right|14,0|| align=right|2,484|| align=right|0,142|| align=right|7,64|| align=right|3,914||MBA||4. april 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35232)||1995 GS7|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,063|| align=right|7,11|| align=right|3,504||MBA||4. april 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35233)||1995 KJ|| align=right|16,0|| align=right|2,521|| align=right|0,200|| align=right|1,99|| align=right|4,001||MBA||26. maj 1995||Kleť||Klet
|-
|(35234)||1995 NH|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,134|| align=right|14,91|| align=right|4,183||MBA||1. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35235)||1995 OZ14|| align=right|15,8|| align=right|2,765|| align=right|0,190|| align=right|7,64|| align=right|4,597||MBA||25. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35236)||1995 PC1|| align=right|15,5|| align=right|2,544|| align=right|0,197|| align=right|6,50|| align=right|4,057||MBA||2. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|35237 Matzner||1995 QP|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,233|| align=right|7,48|| align=right|4,582||MBA||23. avgust 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(35238)||1995 QR1|| align=right|15,8|| align=right|2,659|| align=right|0,078|| align=right|2,47|| align=right|4,335||MBA||20. avgust 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35239)||1995 SH2|| align=right|15,3|| align=right|2,889|| align=right|0,084|| align=right|1,41|| align=right|4,909||MBA||25. september 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(35240)||1995 SY5|| align=right|15,2|| align=right|2,985|| align=right|0,029|| align=right|2,24|| align=right|5,156||MBA||17. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35241)||1995 SD41|| align=right|15,9|| align=right|2,845|| align=right|0,075|| align=right|3,06|| align=right|4,799||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35242)||1995 SJ52|| align=right|15,4|| align=right|2,882|| align=right|0,129|| align=right|2,00|| align=right|4,891||MBA||29. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35243)||1995 TZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,626|| align=right|0,244|| align=right|7,67|| align=right|4,256||MBA||14. oktober 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35244)||1995 TX7|| align=right|16,0|| align=right|2,894|| align=right|0,059|| align=right|1,16|| align=right|4,922||MBA||15. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35245)||1995 UW12|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,029|| align=right|2,30|| align=right|4,681||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35246)||1995 UQ15|| align=right|15,2|| align=right|3,000|| align=right|0,149|| align=right|3,93|| align=right|5,196||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35247)||1995 UZ20|| align=right|15,4|| align=right|2,807|| align=right|0,017|| align=right|1,24|| align=right|4,702||MBA||19. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35248)||1995 UR53|| align=right|13,8|| align=right|3,187|| align=right|0,234|| align=right|1,45|| align=right|5,687||MBA||21. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35249)||1995 WQ3|| align=right|14,8|| align=right|2,942|| align=right|0,049|| align=right|2,99|| align=right|5,045||MBA||21. november 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(35250)||1995 WB28|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,062|| align=right|3,28|| align=right|4,644||MBA||19. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov